Barbarito ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald Michael Barbarito (* 1950), Bischof von Palm Beach
 Luigi Barbarito (1922–2017), italienischer Geistlicher und Diplomat des Heiligen Stuhls